Rrogozhinë kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Rrogozhinë (kommunhuvudort i Albanien), Tiranë prefektur, Rrethi i Kavajës, 
 Bashkia e Rrogozhinës, kommun, Tiranë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar